Csaba Horváth (chemik) (1930–2004) – węgierski chemik
 Csaba Horváth (kajakarz) (ur. 1971) – węgierski kajakarz
 Csaba Horváth (piłkarz) (ur. 1982) – słowacki piłkarz
 Csaba Horváth (szachista) (ur. 1968) – węgierski szachista